En diferentes religiones y sectas, el término «maestro perfecto» tiene un significado similar.

El maestro perfecto en diversas religiones

En la doctrina vedanta 

En el vedānta, el maestro perfecto se llama satgurú, que significa ‘maestro verdadero’, del sánscrito sat: ‘verdad’ y gurú: ‘pesado’, maestro, amo). El término satgurú se utiliza indistintamente en la India para todas las formas de gurús, como maestros de escuela, profesores de las escrituras, padres de familia, bráhmanas (sacerdotes de la religión hinduista en cada pueblo, equivalentes a un cura párroco católico o un pastor evangélico o protestante), o también a un rishi iluminado.

Según Yogananda, en la tradición del yoga, un satgurú (real maestro) es el varón autorrealizado que tiene completo control sobre el estado de samādhi y puede cambiar a este estado y salir del mismo a voluntad.

En el budismo tibetano 

En el budismo tibetano, el «maestro perfecto» es quien ha logrado la conciencia de Buda y se encuentra completamente identificado con la «noble verdad de la autorrealización».

En el ismailismo 

Los ismaelitas (desde el siglo VIII) llaman a su «maestro perfecto» Murshid-i-Kamil (en idioma persa). [4]

En el sijismo 

En el sijismo, el maestro perfecto se llama pūran parmesar. El texto Adi granth dice que solo Dios (Parabrahman) es el maestro perfecto.

En el sufismo 

En el sufismo, un maestro perfecto o qutub (del idioma árabe قطب; literalmente ‘poste, torre, faro’) es el shaykh que proporciona un foco para las enseñanzas espirituales, y una palabra usada para denotar la forma más alta de maestro. También se le llama pir y sarkar.

En la masonería 

En rito escocés de la francmasonería, un maestro perfecto (en francés: maître parfait) es el título del 5.º rango (de 33 rangos).
Su color simbólico es el verde, para recordar al maestro que «estando muerto en el vicio, debe tener la esperanza de revivir en la virtud», y su símbolo es el compás extendida en 60° para recordarle que debe actual entre la medida y la justicia.

En el mormonismo 

Algunos teólogos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) a veces se refieren a Jesús como «maestro perfecto» de los profetas.

Meher Baba 

El santo indio Meher Baba (1894-1969) —que se creía una encarnación de Dios— utilizó el término "maestro perfecto" desde 1926 para denotar lo que en su sistema era el "Sadgurú o Satgurú" (según la doctrina vedānta), donde "sad" o "sat" significa ‘verdadero’, equivalente al llamado qutub en el sufismo. Un maestro perfecto, de acuerdo con Baba, es una persona que ha percibido a Dios (o sea, cuya conciencia limitada e individualizada se ha unido o fusionado con Dios), que puede utilizar sus atributos divinos de "infinito poder, conocimiento y dicha" para la elevación espiritual de los demás. Al describir el uso por Baba del término, Purdom escribe: «El título de “maestro perfecto” significa ‘el que ha llegado a la meta hacia la que dirige a los demás: uno que, apuntando hacia Dios, él mismo ha percibido a Dios’».

Según Meher Baba existen tres tipos de personas que han percibido a Dios:
 Un kamil (hombre perfecto), cuya consciencia se ha unido con Dios y que goza de sus atributos divinos de infinito poder, conocimiento y dicha, pero sigue siendo totalmente inconsciente de la creación.
 Un akmal (hombre súper perfecto), cuya consciencia se ha unido con Dios y que conserva la conciencia de la creación, pero no usa sus atributos divinos en ella.
 Un mukammil (maestro perfecto), cuya conciencia se ha unido con Dios y que utiliza sus atributos divinos para el adelanto espiritual de los demás.

Uno de los aspectos que según Baba diferencia al mukamil del kamil o del akmal es que el mukamil tiene discípulos y se responsabiliza de su liberación, mientras que el kamil y el akmal no. Baba también dice que un maestro perfecto puede hacer como sí mismo a cualquier número de almas o incluso a toda la creación, mientras que el kamil solo puede hacer como él a un alma y un akmal a muchas.
Al indicar que el mukamil tiene discípulos, Baba indicaba a sus discípulos que él era un mukamil.

Misión de la Luz Divina 

En el Misión de la Luz Divina (1960-1982), el gurú Hans Rawat (1900-1966) se hacía llamar «maestro perfecto». Después de su muerte, su hijo menor Prem Rawat adoptó su título y se nombró sucesor, dándose a conocer internacionalmente con el nombre de su padre: Gurú Maharashi (1957). Actualmente se hace conocer por su nombre civil, Prem Rawat. Cuando Prem tenía 17 años rompió sus votos de celibato (que eran el centro de su predicación) y se casó con su discípula y secretaria estadounidense. Entonces la rama india del movimiento se separó de él y adoptó como «maestro perfecto» al hijo mayor de Hans Rawat, Satpal Rawat (que se hace llamar Bal Bhagwan Ji).

Notas 

Líderes religiosos
Sociología de la religión